Das Shanghai Rolex Masters 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 17. Oktober 2010 in Shanghai gespielt wurde. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das achte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Titelverteidiger im Einzelbewerb war der Russe Nikolai Dawydenko, er scheiterte jedoch nach einem Freilos bereits in der zweiten Runde am deutschen Qualifikanten Mischa Zverev. Auch im Doppel konnten die französischen Vorjahressieger Julien Benneteau und Jo-Wilfried Tsonga den Titel nicht verteidigen. Sie unterlagen bereits in der ersten Runde dem Serben Novak Đoković und dem Israeli Jonathan Erlich.
Den Einzeltitel konnte der Brite Andy Murray ohne Satzverlust gewinnen. Es war sein zweiter Turniersieg des Jahres, und wie bereits beim Turnier in Toronto im August besiegte er im Finale den Schweizer Roger Federer in zwei Sätzen – diesmal mit 6:3, 6:2. Dennoch konnte Federer durch seine Finalteilnahme wieder den zweiten Platz in der Tennisweltrangliste erobern, Murray blieb unverändert auf Platz 4. Im Doppel gewannen der Österreicher Jürgen Melzer und der Inder Leander Paes ihren ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.240.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.250.000 US-Dollar.
Alle Top-20 Spieler der aktuellen Weltrangliste nahmen am Einzelbewerb teil. Mit Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Đoković und Andy Roddick traten vier Grand Slam Sieger an. Weitere vier (Tomáš Berdych, Robin Söderling, Marcos Baghdatis, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga) standen bereits in einem Grand-Slam-Finale. Neun Spieler konnten bereits mindestens ein Turnier der ATP World Tour Masters 1000 gewinnen, und drei Spieler (Federer, Nadal, Roddick) führten bereits die Weltrangliste an.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten waren, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb waren je Spieler zu verstehen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Turnierstatistiken

Weblinks und Quellen 
 Shanghai Roles Masters (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Shanghai